Павел Ндзила (; 12 января 1995) — конголезский футболист, вратарь «Этуаль дю Конго» и сборной Конго.

Карьера

Клубная 
Ндзила с 2013 года выступает в чемпионате Конго за «Этуаль дю Конго».

В сборной 
Голкипер был включён в заявку юношеской сборной Конго для участия в чемпионате мира 2011. На турнире Павел не принял участия ни в одном матче.

В январе 2014 года тренер сборной Конго, Клод Ле Руа, вызвал Ндзилу для выступления на Чемпионате африканских наций 2014. Голкипер вновь провёл весь чемпионат на скамейке запасных.

8 января 2015 года Ндзила был включён в окончательную заявку сборной на Кубок африканских наций 2015.
18 октября 2015 года Павел дебютировал в составе сборной в официальном матче против сборной Камеруна в рамках отборочного турнира к Чемпионату африканских наций 2016.

Итого: 2 матча / 1 гол пропущен; 0 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Примечания 

Футболисты Республики Конго
Игроки сборной Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Этуаль дю Конго»